Sjöbogöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjöbogöl (Gällaryds socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Sjöbo göl (Järeda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (1 ha)
Sjöbogölen, sjö i Växjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn